Who’s That Girl (singel Madonny)
 Who’s That Girl (ścieżka dźwiękowa)
 Who’s That Girl World Tour
  Who’s That Girl: Live in Japan
 Kim jest ta dziewczyna?